

Persone 
 Minako Kotobuki – attrice, doppiatrice e cantante giapponese

Personaggi 
 Shinji Kotobuki – personaggio del videogioco d'avventura The Silver Case
 Tsumugi Kotobuki – personaggio del gruppo Ho-kago Tea Time, della serie manga e anime K-On!

Altro 
 Nakajima Kotobuki – motore aeronautico prodotto dall'azienda giapponese Nakajima Hikōki KK negli anni venti